Fulvia – forma femminile del nome proprio di persona Fulvio
Fulvia – moglie di Marco Antonio
Fulvia – amante di Quinto Curio
Fulvia Plautilla – moglie di Caracalla e augusta dell'Impero romano
Fulvia – pseudonimo della scrittrice Rachele Saporiti
Lancia Fulvia – automobile prodotta dalla Lancia dal 1963 al 1976
 609 Fulvia – asteroide della fascia principale
Fulvia – genere di molluschi della famiglia Cardiidae

Altri progetti